Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1917 werd van 27 tot 28 januari 1917 verreden op de Promenade baan te Veendam.

Op de dag ervoor moest eigenlijk de derde Elfstedentocht plaatsvinden. Maar slechts enkele uren voor de start werd de tocht afgelast vanwege de dooi. De dag erop kon het Nederlands kampioenschap wel doorgaan. Titelverdediger was Sjaak de Koning, die de Nederlandse titel in 1914 te Zwolle had veroverd. Jan Bakker veroverde de Nederlandse titel.

Klassement 

 NC = niet gekwalificeerd, NF = niet gefinisht 

1917
Langebaanschaatsen in 1917
Sport in Veendam
Schaatsen in Groningen (provincie)
Sportevenement in Groningen (provincie)